Леля — слов'янський міфологічний персонаж, одна з Рожаниць, дочка Лади, дружина Ярила.

 Леля — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край Словаччини.

Див. також 
 Лель